M45 – amerykański czołg; odmiana M26 Pershing
 M45 Quadmount – amerykański przeciwlotniczy karabin maszynowy
 Messier 45 (M45) – gromada otwarta gwiazd
 Carl Gustaf m/45 – szwedzki pistolet maszynowy